Friedrichsgymnasium hießen oder heißen Schulen nach

Friedrich I. (Preußen)
Collegium Fridericianum in Königsberg
Friedrichsgymnasium (Frankfurt (Oder))
Friedrichs-Gymnasium (Breslau), evangelisch

Friedrich II. (Preußen)
Friedrichs-Gymnasium Berlin
Friedrichsschule Gumbinnen
Friedrichs-Gymnasium Herford

Friedrich II. (Hessen-Kassel)
Friedrichsgymnasium (Kassel)

Friedrich III. (Deutsches Reich)
Kaiser-Friedrichs-Gymnasium, Frankfurt am Main  
Friedrich III. (Brandenburg-Bayreuth)
Gymnasium Fridericianum Erlangen

Friedrich (Sachsen-Altenburg)
Friedrichgymnasium (Altenburg)

Friedrich I. (Baden, Großherzog)
Friedrich-Gymnasium Freiburg

Friedrich II. (Pfalz)
Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg

Friedrich Franz I. (Mecklenburg)Fridericianum Schwerin

Victoria von Großbritannien und Irland (1840–1901)
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium in Bad Homburg vor der Höhe

Joachim Friedrich (Brandenburg)
Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium Wolmirstedt

Siehe auch:
Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer
Friedrich